Луидь Гуракучи (, 19 февраля 1879 года, Шкодер — 2 марта 1925 года, Бари, Италия) — албанский писатель, поэт, лингвист, деятель национального освобождения и политик. Кодификатор албанской поэзии. Народный Герой.

Биография 
Луидь Гуракучи родился 19 февраля 1879 года в Шкодере в семье албанского торговца. Закончил иезуитский колледж в Шкодере. В 1897 году уехал в Италию для получения образования. В Италии обучался в итало-албанском колледже «Collegio di Sant’Adriano», где познакомился с деятелями албанского национально-культурного возрождения, среди которых был албанский писатель Иероним Де Рада. В 1906 году закончил медицинский факультете в Неаполе. Будучи в Неаполе, Луидь Гуракучи написал свои первые стихотворения, сочинения, посвящённые албанскому языку и опубликовал французско-албанский словарь. Свои сочинения публиковал в журналах «Albania», «Drita», «Kalendari-kombëtar», «Liria e Shqipërisë» и «La Nazione Albanese» под псевдонимами Jakin Shkodra и Lekë Gruda.

В 1907 году сотрудничал с Байо Топуллим в организации антитурецкого восстания на севере Албании. В ноябре 1908 года вместе с поэтом Гергь Фиштой принял участие от имени движения «Bashkimi» (Единство) в конгрессе в Битоле, на котором рассматривались вопросы унификации албанского алфавита. В сентябре 1909 года участвовал в съезде в Эльбасане, который рассматривал вопросы албанского народного образования. 1 декабря 1909 года был организован первый албанский педагогический институт и Луидь Гуракучи стал его первым директором.

С 1911 года путешествовал по Италии, Румынии и Османской империи, где продвигал идеи антиосманского восстания. В 1912 году Луидь Гуракучи вместе с лидером албанского национально-освободительного движения Исмаилом Кемали прибыл из Триеста в Албанию, где 28 ноября 1912 года подписал Декларацию независимости Албании. В правительстве Исмаила Кемали занимал пост министра образования. В качестве доверенного лица Исмаила Кемали занимался переговорами с северными албанскими кланами, чтобы те поддерживали новое правительство.

Во время Первой мировой войны Луидь Гуракучи участвовал в работе организации «Lidhja Kombetare» (Народная Лига). В 1918 году новое албанское правительство стало ориентироваться на Италию. В этом правительстве Луидь Гуракучи получил портфель министра образования. С 1921 по 1924 года был депутатом албанского парламента, в котором тесно сотрудничал с Фаном Ноли и был одним из организаторов переворота 1924 года.

После падения правительства Фана Ноли в результате вооружённого переворота, организованного Ахметом Зогу, Луидь Гуракучи бежал в Италию, где был убит 12 марта 1925 года в кафе в городе Бари.

Сочинения 
Написал сочинение «Стихосложение на албанском языке», которое стало манифестом силлабо-тонической метрики в албанской поэзии.

 «Fjalor shqyp-frengjisht» (Албанско-французский словарь), издан в Неаполе в 1906 году;
 «Abetar i vogël shqyp mas abevet t’Bashkimit e t’Stambollit me tregime n’dy dhialektet»;
 посмертное издание поэтического сборника «Vjersha» под псевдонимом Gjon Kamsi (1940).

Награды 
 Звания «Герой Албании» и «Mësues i Popullit» (Учитель народа).

Память 
 29 мая 1991 года именем Луидь Гуракучи был назван новый университет в Шкодере.
 В Шкодере установлен памятник, посвящённый Луидь Гуракучи.

Литература 
 Robert Elsie. Historical Dictionary of Albania

Ссылки 
 Писатели Северной Албании

Герои Албании
Писатели Албании
Поэты Албании
Политики Албании
Учёные Албании
Убитые политики
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II